Nazim Sangaré (Colonia, 30 de mayo de 1994) es un futbolista alemán, nacionalizado turco, que juega en la demarcación de defensa para el Fenerbahçe S. K. de la Superliga de Turquía.

Selección nacional 
Hizo su debut con la selección de fútbol de Turquía el 30 de mayo de 2019 en un encuentro amistoso contra , partido que finalizó con un resultado de 2-1 a favor del combinado turco tras los goles de Cengiz Ünder y Kenan Karaman para Turquía, y de Dimitris Kourbelis para Grecia.

Clubes

Referencias

Enlaces externos 
 Ficha de Nazim Sangaré en FootballDatabase
 

Futbolistas del Alemannia Aquisgrán en los años 2010
Futbolistas del Fortuna Düsseldorf II
Futbolistas del VfL Osnabrück en los años 2010
Futbolistas del Antalyaspor Kulübü
Futbolistas del Fenerbahçe Spor Kulübü
Futbolistas de la selección de fútbol de Turquía en los años 2010
Futbolistas de la selección de fútbol de Turquía en los años 2020
Nacidos en Colonia (Alemania)